JSMT est un sigle qui peut désigner :

 Jeunesse Sportive Madinet Tlemcen, un club de football algérien ;
 Jeunesse sportive madinet Tiaret, un club de football algérien ;